Эли́ас Эрна́н Эрна́ндес Хакуинде (; 29 апреля 1988, Морелия, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Пачука» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Элиас Эрнандес начал свою футбольную карьеру в клубе «Монаркас Морелия». Его дебют в чемпионате Мексики произошёл Апертуре—2007, 27 октября 2007 года в матче против «УАНЛ Тигрес». Эрнандес вышел на замену на 60-й минуте матча, а его команда одержала победу со счётом 1:0. Во втором своём матче в Апертуре—2007, 3 ноября 2007 года, Элиас Эрнандес также вышел на замену на 46-й минуте матча, и забил первый гол на 57-й минуте в матче против «Крус Асуль». Всего за «Монаркас Морелия» Элиас провёл 130 игр и забил 22 гола.

Международная карьера 
Дебют Элиаса Эрнандеса в сборной Мексики произошёл 11 августа 2010 года в товарищеском матче против сборной Испании, завершившимся со счётом 1:1. Эрнандес вышел на замену Джовани дос Сантоса на 65-й минуте матча. Первый гол за сборную Элиас провёл 7 сентября 2010 года в товарищеском матче против сборной Колумбия — 1:0.
Элиас Эрнандес был включён в состав сборной Мексики на Золотой кубок КОНКАКАФ 2011, где сыграл всего один матч. Это случилось во 2-м туре группового турнира матча против сборной Коста-Рики. Эрнандес вышел на замену на 66-й минуте матча вместо Альдо де Нигриса и сделал голевой пас на 76-й минуте на Хавьера Эрнандеса.

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Статистика на MedioTiempo.com
 Статистика выступлений на transfermarkt.co.uk

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Венадос»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки сборной Мексики по футболу